Jozef I van Alexandrië, koptisch patriarch van Alexandrië (831-849)
 Jozef I, Rooms-Duits keizer
 Jozef I van Portugal, koning
 Jozef I Bonaparte, koning van Spanje